Гаспа́рри ():
 Гаспарри, Пьетро (1852—1934) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат
 Гаспарри, Энрико (1871—1946) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат, племянник Пьетро Гаспарри